Dracena, municipalité au Brésil
 Dracena, microrégion au Brésil, dans l'État de São Paulo